Герб Бобровского района — официальный символ административно-территориальной единицы (района) и муниципального образования (муниципальный район) Бобровский район Воронежской области Российской Федерации. Герб Бобровского района утверждён решением Совета народных депутатов Бобровского муниципального района от 29 апреля 2010 года №127 и внесён в Государственный геральдический регистр РФ под №6326.

Описание 
Официально описание герба гласит:

Обоснование символики 
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные особенности Бобровского муниципального района. Серебряная волнистая перевязь символизирует реку Битюг, протекающую по территории района. Первоначально поселения были расположены по берегам реки, образуя Битюгскую дворцовую волость, созданную в 1708 году по указу Петра I. Подточенное бобром дерево — аллегория лесного богатства, используемого на благо местных жителей. Фигура бобра заимствована из исторического герба районного центра — города Бобров, и делает герб района гласным. Преемственность символики города и района подчёркивает общность истории и интересов двух муниципальных образований. На территории района сохранились и действуют два конных завода, основанные графом А.Г. Орловом-Чесменским в конце XVIII века — Хреновской и Чесменский. Именно здесь была выведена знаменитая на весь мир порода лошадей «Орловская рысистая». Данное обстоятельство отражено в гербе фигурой скачущего коня. 

Золото — символ урожая, богатства, стабильности, великодушия; 

Серебро — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания; 

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста; 

Пурпур — символ славы, власти, благородства, величия. 

Авторская группа: идея герба — Вадим Филимонов (Бобров); геральдическая доработка — Константин Моченов (Химки); художник — Вадим Филимонов (Бобров); компьютерный дизайн — Ольга Салова (Москва); обоснование символики — Елена Степанова (Бобров).

История 

Первый герб Бобровского района утверждён постановлением Бобровского Районного собрания №4 от 16 декабря 1998 года и внесён в ГГР под №285: «В скошенном зелёном и пурпуровом щите, в правом верхнем углу — опрокинутый в перевязь серебряный кувшин с льющейся из него поверх линии деления серебряной волнистой струёй; в зелёной части — золотой бобр, сидящий под золотым деревом о трёх корнях, подточенным и упавшим налево; в пурпурной части — золотой скачущий конь».

Данный герб был переутверждён Решением Совета народных депутатов городского поселения город Бобров от 29 апреля 2010 года за № 127. Изменения были незначительны — из гербовой композиции щита был убран кувшин, а струя заменена волнистой перевязью, кроме того было уточнено, что дерево является липовым, при этом число корней больше не упоминается. Герб направлен на регистрацию в мае 2010 года для внесения в ГГР; внесён в него под № 6326, протокол государственной регистрации № 56 от 25 сентября 2010 года.

См. также 

Флаг Бобровского района

Примечания

Ссылки 

 Герб Бобровского муниципального района  www.heraldicum.ru

Бобровский район
Гербы районов России
Гербы Воронежской области
Гербы с изображением лошади/коня
Гербы с изображением бобра